Барио Сан Мигел има више значења:

 Барио Сан Мигел (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Барио Сан Мигел, Лас Еспинас (Тенанго дел Аире), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Мигел (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Мигел, Камино а Бата (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Мигел (Санта Магдалена Хикотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Мигел, Пало де Обо (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Мигел (Санта Круз Тајата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Мигел (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Мигел (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Мигел (Тотолтепек де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Сан Мигел, Колонија Хуарез (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Сан Мигел (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику